BNV steht für:
 Bundesnebentätigkeitsverordnung, siehe Nebentätigkeitsverordnung
 Busnotverkehr, siehe Schienenersatzverkehr

bnv steht für:
 Bonerif (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung